Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 19 lutego w Oberhofie. Była to ostatnia, dwunasta konkurencja tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Austriaczka Lisa Hauser, która tym razem zajęła dziewiąte miejsce. Nową mistrzynią świata została Hanna Öberg ze Szwecji, drugie miejsce zajęła Norweżka – Ingrid Landmark Tandrevold, a brązowy medal wywalczyła Francuzka Julia Simon.

W tej konkurencji nie wystartowały Polki, ponieważ żadna z nich nie zakwalifikowała się do tego biegu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023